Международные шахматные турниры в Вене проводились с 1873 по 1959 годы.

Победители

Литература